Felipe Mattioni Rohde (* 15. října 1988 Ijuí) je brazilský fotbalista, který od roku 2010 hraje v mužstvu Espanyol Barcelona.

Přestupy 
 z Grêmio do Espanyol Barcelona za 2 000 000 eur

Statistiky 

Brazilští fotbalisté
Fotbalisté Grêmia
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté RCD Mallorca
Fotbalisté Espanyolu
Fotbalisté Doncasteru Rovers
Muži
Narození v roce 1988
Narození 15. října
Žijící lidé